Эмба:
 Эмба — река на западе Казахстана.
 Эмба — город в Актюбинской области Казахстана.
 «Эмба» —бывший 11-й Государственный научно-исследовательский испытательный полигон МО СССР и Минобороны России, в Актюбинской области Казахстана.
 «Эмба» — нефтедобывающая компания.
 «Эмба» — бывшее советское/российское кабелеукладочное судно, головное судно проекта 1172.